Сервий Корнелий Долабелла Петрониан, консул 86 г.
 Сервий Корнелий Долабелла Мецилиан Помпей Марцелл, консул-суффект 113 г.; сын консула от 86 г.